Pavel Žiburtovič, ruski hokejist, * 8. september 1925, Kujbišev, Rusija, † 2006, Rusija.

Žiburtovič je v sovjetski ligi igral za klube VVS MVO Moskva, CSKA Moskva in Dinamo Moskva, skupno na 248-ih prvenstvenih tekmah, na katerih je dosegel 29 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil eno zlato dve srebrni medalji. Za reprezentanco je nastopil na 24-ih tekmah. Umrl je leta 2006.

Pregled hokejske kariere 

|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 49/50
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 50/51
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 51/52
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 52/53
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 53/54
|
| 14
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 5
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 54/55
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 55
|
| 1
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 55/56
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 6
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dinamo Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 26
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti VVS MVO Moskva
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti Dinamo Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki